Falls City kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Falls City (Nebraska)
Falls City (Oregon)
Falls City (Texas)